Under the Tonto Rim (1928), een film van Herman C. Raymaker
Under the Tonto Rim (1933), een film van Henry Hathaway
Under the Tonto Rim (1947), een film van Lew Sanders